Wonokromo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Wonokromo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,62, long 109,73), 
 Desa Wonokromo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,31, long 109,89), 
 Desa Wonokromo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,85, long 109,52), 
 Desa Wonokromo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,20, long 112,39), 
 Kecamatan Wonokromo, distrikt, Jawa Timur, 
 Kelurahan Wonokromo, administrativ by, Jawa Timur, 
 Desa Wonokromo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,05, long 111,85), 
 Desa Wonokromo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,07, long 111,83), 

Robotskapade Indonesienförgreningar